GIF, acronyme composé des trois lettres G, I et F, peut vouloir dire :
 , un format de données informatique d'image numérique ;
 , un organisme public gérant le réseau ferré espagnol ;
 , une organisation qui a pour but d'instaurer une coopération internationale dans le cadre du développement des systèmes nucléaires de nouvelle génération ;
 GIF Sundsvall, un club de football suédois basé à Sundsvall.

Gif peut faire référence à :
 Gif-sur-Yvette, une commune française située dans l'Essonne.